Дитковский (Дитковская) — фамилия:

 Дитковский, Марк Самойлович (1928—2011) — советский кинорежиссёр и сценарист.

 Дитковская, Анастасия Витальевна (род. 1979) — российская актриса.
 Дитковская, София Витальевна (в замужестве Тобилевич; 1860—1953) — русская и украинская актриса и писательница.

См. также 
 
 Дитковските, Агния Олеговна